Il singolare del torneo di tennis Richmond WCT 1974, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Ilie Năstase che ha battuto in finale Tom Gorman 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Ilie Năstase (campione)
 Assente
 Assente
 Tom Gorman (finale)

 Marty Riessen (quarti di finale)
 Niki Pilic (semifinali)
 Cliff Drysdale (quarti di finale)
 John Alexander (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Richmond WCT 1974